Husåbäcktjärnarna är en grupp småsjöar i Åre socken, Jämtland:
Husåbäcktjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704196-135943), sjö i Åre kommun 
Husåbäcktjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704198-135924), sjö i Åre kommun 
Husåbäcktjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704254-135905), sjö i Åre kommun